Эри́к Берна́р (, 24 августа 1964, Мартиг) — французский автогонщик, пилот Формулы-1.

Биография 
В 1985 году стал чемпионом французской Формулы-Рено, в 1987 году завоевал вице-чемпионский титул французской Формулы-3. С 1988 года выступал в международной Формуле-3000, одержал одну победу на этапе в Хересе.В сезоне 1989 провёл две гонки в чемпионате мира Формулы-1, выступая за команду «Ляррусс». На следующий год продолжил выступления в Формуле-1 за «Ляррусс», трижды набирал очки (лучший результат в сезоне - 4 место в Гран-при Великобритании), занял в общем зачёте чемпионата пилотов 13-е место. В 1991 году выступил хуже, лишь один раз завоевал шестое место и дважды не прошёл квалификацию. На тренировке перед Гран-при Японии 1991 года попал в аварию и сломал ногу.После восстановления в 1993 году работал тест-пилотом команды Формулы-1 «Лижье», а в сезоне 1994 выступил за эту команду в качестве боевого пилота. На Гран-при Германии 1994 года, воспользовавшись многочисленными сходами лидеров, занял третье место, придя на свой единственный подиум в Формуле-1. В том же году провёл одну гонку (Гран-при Европы) за команду «Лотус». После ухода из Формулы-1 выступал в чемпионатах FIA GT и ALMS.

Крёстный отец пилота Формулы-1 Шарля Пика.

Результаты гонок в Формуле-1 

|-
! 
! Larrousse
! Lola LC89
! Lamborghini
! 

|-
!rowspan=2 | 
! rowspan=2 | Larrousse
! Lola LC89B
! rowspan=2 | Lamborghini
! rowspan=2 | 

||||||||||||||||||||||||||||

|-
! Lola 90
||||

|-
! 
! Larrousse
! Lola 91
! Cosworth
! 

|-
!rowspan=2 | 
! Ligier
! Ligier JS39B
! Renault
! rowspan=2 | 

||||||

|-
! Lotus
! Lotus 109
! Mugen Honda
||||||||||||||||||||||||||

|}

Примечания

Ссылки 
 Результаты выступлений
 

Родившиеся 24 августа
Родившиеся в 1964 году
Автогонщики Франции
Пилоты Формулы-1 из Франции
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1 1990-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lola
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ligier
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Обладатели подиума в Формуле-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции